Флаг Некоузского муниципального района Ярославской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 29 мая 2008 года и является официальным символом Некоузского муниципального района. Флаг разработан с учётом герба Некоузского муниципального района, официально утверждённого решением Собрания представителей Некоузского муниципального округа № 5 от 27 июля 2000 года.

Описание флага 
В приложении № 1 к решению Собрания представителей Некоузского муниципального района Ярославской области от 29 мая 2008 года № 276, ошибочно указан жёлтый цвет полотнища во фразе «герба к жёлтому полю 1:10». В приложении № 3 данного решения дано правильное (согласно приведённому рисунку) описание флага:

Флаг Некоузского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.
В центре полотнища изображён герб Некоузского муниципального района в соотношении герба к голубому полю 1:10. Изображение герба выделено золотым кантом.

Допускается воспроизведение флага в виде вымпела.

Обоснование символики 
Геральдическое описание герба гласит: «Поле геральдического щита по диагонали справа налево и вниз разделяет голубого цвета изображение реки, делающей две из лучины и символизирующее реку Сить. В левой половине герба на белом фоне изображена часть доспехов русского воина — шлем и меч, символизирующие многовековую историю края. В правой половине герба на красном фоне изображён сноп льна символизирующий сельскохозяйственное направление, как основное в экономике округа».

Богатырский шлем символизирует знаменитую битву на реке Сить. В нижней части герба сноп льна, которым район издавна славится.

См. также 
 Флаг Сонковского района

Примечания 

Флаг